O coardă sau strună poate reprezenta mai multe obiecte înrudite, cu proprietatea de a fi tensionate (sau doar fixate) pe lungime la ambele capete ale unui sistem de prindere.


În muzică 
 Coardă (muzică), obiect ce intră în alcătuirea instrumentelor cu coarde, producând sunete prin acționarea sa
 Coarde, denumire prescurtată dată instrumentelor cu coarde și arcuș dintr-o orchestră

Unelte 
 Element prezent în construcția unui arc
 Sfoară care ajută la întinderea pânzei unui ferăstrău

În biologie 
 Coarde vocale, formații ligamentoase situate în laringe, responsabile pentru producerea sunetelor
 Coardă dorsală, tip de schelet intern la cefalocordate
 Ramură a butucului viței de vie
 Coarda-ielelor, denumire populară pentru silnic, plantă erbacee

În sport 
 O frânghie întinsă pe laturile unui ring de box
 Frânghie folosită în gimnastică pentru a permite execuția unor exerciții
 Coardă (jucărie), jucărie ce constă dintr-o frânghie peste care copiii sar ritmic
 Frânghie folosită în alpinism

În geometrie 
 Coardă (geometrie), segment de dreaptă care unește două puncte aflate pe o curbă